Die Provence-Alpes-Agglomération ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Alpes-de-Haute-Provence in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur. Sie wurde am 21. Oktober 2016 gegründet und umfasst 46 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Digne-les-Bains.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes Asse-Bléone-Verdon,
 Communauté de communes du Pays de Seyne,
 Communauté de communes de la Moyenne-Durance,
 Communauté de communes des Duyes et Bléone und
 Communauté de communes de Haute-Bléone.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Provence Alpes Agglomeration
Gemeindeverband im Département Alpes-de-Haute-Provence
Gegründet 2016